Alessandri je priimek več oseb:
 Arturo Alessandri, predsednik Čila
 Dionisio Alessandri, italijanski rimskokatoliški škof
 Gregorio Alessandri, italijanski rimskokatoliški škof
 Jorge Alessandri, predsednik Čila
 Marcel-Jean-Marie Alessandri, francoski general